Тони Рамос (, ) — бразильский актёр, режиссёр, продюсер, сценарист и телеведущий, член совета Культурной Ассоциации Епархии Архиепископа Рио-де-Жанейро, выполняющий функции советника по культурным манифестациям.

Из-за неблагозвучного имени Антониу ди Карвалью Барбоза в начале карьеры взял псевдоним «Тони Рамос», под которым и стал одним из самых востребованных актёров в своей стране. В России известен благодаря различным телевизионным сериалам телекомпании «Глобу».

Биография 
Родился 25 августа 1948 в городке Арапонгас недалеко от Сан-Паулу. С детских лет мечтая об актерской карьере, принимал участие в любительских театральных представлениях. В возрасте 14 лет принял участие в конкурсе «Молодые таланты» и получил роль в своей первой теленовелле. С этого началась его карьера на телевидении, где Тони Рамос принял участие во многих проектах, а также был ведущим передачи «Вам Решать». Также Тони Рамос снимается в кино и играет в театре, но признается, что телевидение играет в его жизни первостепенную роль.

Интересные факты 
 Тони Рамос наотрез отказывается от злодейских ролей, его амплуа — только честные, порядочные герои, злодеи же не подходят ему по духу.
 Актёр, по своему твердому убеждению, никогда не играет в двух сериалах подряд.

Семья 
 жена — Лидиане Барбоза, сын Родригу, дочь Андрея.

Фильмография

Телевидение 

 2015 — Правила игры  — Зе Мария 
 2014 — Ребус  — Карлос Брага Видал   
 2012 — Проспект Бразилии — Женезиу
 2010 — Страсть — Антонио Маттоли
 2009 — Дороги Индии — Опаш
 2007 — Тропический рай — Антенор Кавальканти
 2005 — Дорога (Mad Maria) 
 2005 — Belíssima —  Никос Петракис 
 2004 — Cabocla
 2003 — Женщины в любви —  Тео 
 2001 — Клон  -  новый возлюбленный Маизы 
 2001 — As Filhas da Mãe
 2000 — Семейные узы (Laços de Família) -  Мигел 
 1998 — Вавилонская башня (Torre de Babel) -  Жозе Клементино да Силва 
 1996 — Мой ангел (Anjo de Mim)
 1995 — Новая жертва (A Próxima Vítima) —  Жука Местьери 
 1993 — Olho no Olho —  Гуидо 
 1991 — Счастье —  Алваро 
 1991 — Улыбка ящерицы —  Жуао 
 1990 — Rainha da Sucata — Эдуардо 
 1988 — Primo Basílio, O — Хорхе
 1988 — Bebê a Bordo — Тонико

Кинематограф 

 1968 — O Pequeno Mundo de Marcos
 1971 — Diabólicos Herdeiros
 1976 — Ninguém Segura Essas Mulheres
 1984 — Noites do Sertão
 1987 — Leila Diniz
 1989 — Minas-Texas
 1997 — O Noviço Rebelde
 1997 — Pequeno Dicionário Amoroso
 2001 — Наследство
 2001 — Bufo & Spallanzani
 2002 — Era Uma Vez... no Brasil
 2006 — Se Eu Fosse Você
 2008 — Se Eu Fosse Você 2
 2009 — Tempos de Paz
 2010 — Chico Xavier
 2014 — Жетулиу
 2016 — Quase Memória
 2017 — Chocante
 2021 — 45 do Segundo Tempo

Награды и премии 

 2001 — Фестиваль латиноамериканского кино в Gramado — как лучший актёр
 2003 — Бразильская Премия Качества — 2003 — как лучший драматический театральный актёр и как лучший актёр телевизионной драматургии

Ссылки 
 Тони Рамос на kinopoisk.ru
 Тони Рамос на braziliada.ru 
 Тони Рамос на allstars.pp.ru
 Тони Рамос на Dramaturgia Brasileira